Нуева Дели има више значења:

 Нуева Дели (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Дели (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику